Алексей Михайлович Федосе́ев (1904—1990) — советский учёный в области релейной защиты и автоматизации энергетических систем. Лауреат Ленинской премии.

Биография 
Родился в июне 1904 года в Харькове (ныне Украина) в семье инженера.

Окончил гимназию (1921), Пречистинские рабочие курсы в Москве (1922) и электромеханический факультет МВТУ имени Н. Э. Баумана (1929).

Работал в проектном отделе Энергостроя, реорганизованного в 1932 году в трест, затем в институт Теплоэлектропроект. С 1930 года начальник отдела (сектора) релейной защиты и автоматики электрических станций, подстанций и электрических сетей высокого напряжения институтов Теплоэлектропроект и Энергосетьпроект.

С 1931 года преподавал в Московском энергетическом институте (МЭИ). Работал на должностях от преподавателя до профессора, доктора технических наук. Около десяти лет был деканом электроэнергетического факультета МЭИ, с 1971 года — заведующий кафедрой автоматизации и релейной защиты энергосистем.

Доктор технических наук, профессор.

 Автор книг
 Основы релейной защиты. М.— Л.: Госэнергоиздат, 1961
 Релейная защита электрических систем. — М.: Энергия, 1976
 Релейная защита электроэнергетических систем. — М .: Энергоатомиздат, 1984

Награды и премии 
 Сталинская премия третьей степени (1947) — за разработку моделей электрических систем, облегчающих проектирование и эксплуатацию мощных электростанций
 Ленинская премия (1964) — за создание комплекса устройств релейной защиты и автоматики дальних ЛЭП сверхвысоких напряжений (500 кВ)
 заслуженный деятель науки и техники РСФСР
 орден Трудового Красного Знамени
 два ордена «Знак Почёта»
 медали

Источники 
 Алексей Михайлович Федосеев (К 75-летию со дня рождения). Журнал Электричество, 1979, № 6
 Алексей Михайлович Федосеев. [Специалист в области электротехники. К 70-летню со дня рождения. — Электричество, 1974, No 6. с. 93 с портр.
 Алексей Михайлович Федосеев (1904 – 1990) Журнал «Релейная защита и автоматизация» №3 (16) 2014
 Федосеев Алексей Михайлович (1904-1990)// Национальный исследовательский институт

Ссылки 
 Федосеев Алексей Михайлович (1904-1990)
 Федосеев Алексей Михайлович. Журнал Электричество. 1990 №9.

Примечания 

Преподаватели МЭИ
Выпускники МГТУ